3. Mistrzostwa Europy U18 Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Jerozolimie (Izrael) pomiędzy 4 i 7 lipca 2022 roku.

Chęć organizacji mistrzostw wyraziły trzy miasta: Lublin z Polski, Umeå ze Szwecji oraz Jerozolima. 12 listopada 2019 roku obradująca w Stambule Rada European Athletics powierzyła prawo goszczenia imprezy Jerozolimie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w Izraelu
2022 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Izraelu
Sport w Jerozolimie